Glaucus of Glaukos kan verwijzen naar verschillende figuren in de Griekse mythologie of geschiedenis:
Glaucus (Dulichum), een van de vrijers van Penelope
Glaucus (mythologie), de zeegod
Glaucus (koning), de koning van Corinthië
Glaucus (zoon van Minos), de zoon van Minos en Pasiphaë
Glaucus (slak), een geslacht binnen de orde van de zeenaaktslakken.